Okręty US Navy o nazwie USS  "Rogers":
 Pierwszy  USS "Rogers" (DE-772) miał być niszczycielem eskortowym. Jego stępkę położono w 1943. Przed wodowaniem w 1944 przemianowany na USS "Milton Lewis" (DE-772)
 Drugi USS "Rogers" (DD-876) był niszczycielem. W służbie w latach 1945-80.

Rogers